Рио Негро има више значења:

 Рио Негро (Амазон), река притока Амазона
 Рио Негро (Аргентина), река у Аргентини
 Рио Негро (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро, Пуебло Вијехо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Негро (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Негро (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Негро (Сан Висенте Нуњу), насеље у савезној држави Оахака у Мексику